Серге́й Ко́рсаков:
 Корсаков, Сергей Владимирович (род. 1984) — российский космонавт-испытатель.
 Корсаков, Сергей Николаевич (род. 1973) — российский философ.
 Корсаков, Сергей Сергеевич (1854—1900) — русский психиатр.